Springer Science+Business Media, kortweg Springer, uitgeverij van vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur
 Axel Springer SE, uitgeverij van publieksbladen
 springer (tank), een Duitse tank uit de Tweede Wereldoorlog

De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Springer (New Mexico)
 Springer (Oklahoma)

Personen:
 Adolf Gustav Springer (1928-1991), componist
 Axel Springer (1912-1985), Duits uitgever
 Ben Springer (1897-1960), Nederlands dammer, wereldkampioen 1928
 Cornelis Springer (1817-1891), Nederlands kunstschilder
 F. Springer (1932-2011), Nederlands schrijver (pseudoniem)
 Franz Springer (1881-1950), Duits dirigent en componist
 Hendrik Springer (1805-1867), Nederlands architect
 Jan Springer (1850-1915), Nederlands architect
 Jerry Springer (1944), Amerikaans tv-presentator
 Julius Springer (1817-1877), Duits uitgever 
 Leonard Springer (1855-1940), Nederlands tuin- en landschapsarchitect
 Piet Springer (1862/1863-1902), Nederlands architect 
 Willem Springer (1815-1907), Nederlands architect

Overig:
 iemand die zich voor de trein werpt, zie treinsuïcide; 
 springer (constructie), de door de toets bediende verticale constructie in een klavecimbel en een spinet.
 Springer (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 BV Springers, basketballvereniging uit Gouda
 springervoorvork
 springerdoorstoot, term in het dammen, vernoemd naar Ben Springer;
 springerspaniel;
 rotsspringers (doorverwijspagina), diverse groepen dieren